Президентские выборы в Италии проходили с 18 по 20 апреля 2013 года. Президент Италии избирался в ходе непрямого тайного голосования, в котором участвовали депутаты парламента (630 голосов), сенаторы (319 голосов) и делегаты от регионов (58 голосов). В результате выборов в 6-м туре голосования президентом Италии был переизбран Джорджо Наполитано.

Выборы проходили в Палаццо Монтечиторио, здании палаты представителей и потребовали шесть туров голосований. В течение трёх первых туров для выборов президента необходимы 2/3 голосов. После этого, начиная с четвёртого тура, достаточно простого большинства. Выборы проводились под эгидой спикера парламента, президентский срок составляет 7 лет.

Кампания 
Движение пяти звёзд заявило о поддержке журналистки Милены Габанелли, специализирующейся на журналистских расследованиях, и лидер движения Беппе Грилло заявил, что партия может согласиться на создание коалиции с Пьером Берсани в случае, если она будет избрана президентом с помощью Берсани.

Результаты 

 Большинство, необходимое в первых трёх турах голосования: 672 голоса
 Большинство, необходимое в последующих турах голосования: 504 голоса

1-й тур (18 апреля)

2-й тур (18 апреля)

3-й тур (19 апреля)

4-й тур (19 апреля)

5-й тур (20 апреля)

6-й тур (20 апреля) 

В шестом туре президентских выборов в Италии, 20 апреля 2013 года, 87-летний Джорджо Наполитано стал первым в истории Италии переизбранным президентом.

Примечания

Ссылки 
 Конституция Италии
 Второй день выборов президента Италии не принес результата
 

События 18 апреля
Президентские выборы в Италии
Италия
2013 год в Италии